

Cinéma 
 Le Passager clandestin, film français réalisé par Henri Diamant-Berger en 1934 ;
 Le Passager clandestin (The Stowaway), film franco-australien réalisé par Ralph Habib et Lee Robinson en 1958.

Édition 
 Le Passager clandestin, maison d'édition indépendante créée en 2007.

Littérature 
 Le Passager clandestin, roman policier de Georges Simenon, paru en 1947.

Télévision 
 Le Passager clandestin (du roman d'Ana Maria Matute), téléfilm de Colette Djidou diffusé en 1975 ;
 Le Passager clandestin, épisode de la série Les Sentinelles de l'air ;
 Le Passager clandestin, téléfilm franco-espagnol réalisé par Agustí Villaronga en 1995.

Théâtre 
 Le Passager clandestin, pièce de théâtre de Jérôme Touzalin.

Voir aussi
 
 Les Passagers clandestins, album de bande dessinée de la série Le Scrameustache